Штефан Линдеман (, род. 30 сентября 1980 в Эрфурте, ГДР) — германский фигурист, выступавший в одиночном разряде. Первый в истории немецкого фигурного катания чемпион мира среди юниоров (2000 год). Бронзовый призёр чемпионата мира 2004 года и Европы 2005, семикратный чемпион Германии. Завершил любительскую карьеру после Олимпиады 2010 года. В настоящее время — тренер по фигурному катанию.

Карьера 
Начал заниматься фигурным катание в возрасте 4-х лет. Первый тренер — Соня Моргенштерн в Эрфурте. Затем, тренером Линдемана стала Илона Шиндлер в знаменитом спортклубе ЕК Эрфурт. В 2004 году к подготовке Штефана подключился выдающийся тренер Ютта Мюллер и он выиграл бронзу на чемпионате мира, исполнив в том числе четверной тулуп. В 2006 году тренером Линдемана стала  Виола Штриглер в Берлине. Осенью 2007 года Штефану была сделана серьёзнаю операция в связи с травмой паха и он почти полностью пропустил последующие два сезона.

В 2009 году он Штефан принял участие в турнире «Nebelhorn Trophy», на котором, заняв 8-е место обеспечил Германии одну путёвку в мужском одиночном катании на Олимпиаду в Ванкувер. В декабре 2009 года он в седьмой раз стал чемпионом Германии. На чемпионате Европы показал 9-ый результат и был направлен на Олимпиаду. В Ванкувере выступил неудачно, занял лишь 22-е место. После Олимпиады завершил любительскую карьеру и в чемпионате мира участия не принимал. В настоящее время работает тренером в Берлине, помогает в работе с Питером Либерсом своему бывшему тренеру Виоле Штриглер.

Спортивные достижения

Результаты после 2001 года 

 Линдеман не участвовал в соревнованиях сезона 2007—2008.

Результаты до 2001 года 

 J = юниорский уровень

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1999
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — одиночное катание (мужчины)

Ссылки 

 
 Официальный сайт 

Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Тренеры по фигурному катанию Германии